Vitiaz, en russe : Витязь, en français : Chevalier ce nom comporte plusieurs définitions.

Étymologie de ce mot comporte plusieurs versions différentes.

D'après une des versions, ce terme vient du mot norvégien «vikingr»(викинг). Il faut également savoir le suffixe scandinave -ing en ancien russe, se prononçait comme -iaze ou -yaze. Suivant les siècles de transformation multiples, cela donnait le mot Vitiaz signifiant « guerrier ».
Une autre version proposée vient du prussien. Le mot d'origine est « vitingas », signifiant « chevalier, guerrier ». Il y a un équivalent en lituanien « vytis » ayant la même signification.

Vitiaz 
 Vitiaz : En traduction du russe : Vieux guerrier, barbare, viking ;  
 Vitiaz : Héros (Bogatyr) défendant la terre de Kiev contre les invasions ennemies, les mauvais esprits, dont les légendes sont racontées par des narrateurs anonymes (chansons épiques, contes, chansons) ;  
 Vitiaz : Unité des forces spéciales russes dirigée par le Ministère des Affaires Intérieures MVD (МВД) destinée à la lutte anti-terroriste créée le  son siège se situe à Moscou ;   
 Vitiaz : Pistolet PP-19-01 ;  
 Vitiaz : Gilet pare-balles russe.

Toponymie 
 Vityaz (Primorskiy Kraï)  : Village situé sur les rives de la baie de Possiet ;
 Vitiaz : Colline située sur le plateau rocheux d'Olhinskoe, situé à l'ouest de la rivière Irkut très populaire en Russie, d'une altitude de 30 mètres ;
 Vitiaz : Il sépare Longue île de la Nouvelle-Guinée, il doit son nom à la corvette Vitiaz.
 Fosse fossile de Vitiaz

Marine russe 

Vityaz : Corvette de la Marine impériale de Russie, elle effectua un tour du monde (1886-1889);
Vityaz : Corvette de la Marine impériale de Russie, elle effectua un double circumnavigation (1870- 1883-1885), en 1882, elle fut rebaptisée Skobelev;
Vityaz : Navire de recherche russe de l'Institut d'Océanologie, aujourd'hui Musée des océans à Kaliningrad.

Véhicules 
Vitiaz : Véhicule chenillé destiné au transport dans les régions climatiques difficiles comme l'Extrême-Nord, la Sibérie, L'Extrême-Orient, mais également sur des terrains à faible capacité portante comme les sols marécageux, la neige, sur le relief accidenté des forêts à une température de +40° à -50°. 
Vitiaz : Véhicule de transport chenillé.

Sport 
Vitiaz : Patinoire de la ville de Podolsk en Russie construite en 2004;
FK Vitiaz Podolsk : Club de football de la ville de Podolsk évoluant en première division russe, club non professionnel fondé en 1936, devenu professionnel en 2000 et 2001;  
FC Vitiaz : Club de football de Krimsk en Crimée fondé en 1996 sous le nom de Zarya évoluant en  Sud;
Vitiaz Tchekhov : Club de hockey sur glace professionnel russe fondé en 1996, initialement basé dans la ville de Podolsk dans la région de Moscou.

Entreprise 
Vitiaz : Brasserie de Simbirsk, ville située sur les rives de la Volga;
Vitiaz : Entreprise de fabrication d'électro-ménager en Biélorussie.

Associations 
Vitiaz (Association des) : mouvement éducatif et sportif, orthodoxe et apolitique, pour l'enfance et la jeunesse russe en exil fondé dans les années 1920 par Nicolas Feodoroff au sein de l'Action chrétienne des étudiants russes, puis indépendant depuis 1934; basé en Belgique, en Australie, en Russie (depuis le milieu des années 1990) et en France où se situe son siège et où ses membres ont joué un rôle fondateur dans le mouvement associatif relevant du ministère ou secrétariat d'État de la Jeunesse et des Sports (l'UFCV - Union Française des Colonies de Vacances, Camp Vitiaz de Laffrey: un des premiers camps de vacances en France ayant institué la mixité)
Vityazi (Ассоциация Витязей) : association de la jeunesse russe fondée en 1992 sur trois principes : patriotique — étude de l'histoire et de la culture de la Russie —, physique — combats sportifs et arts martiaux —, spirituel et religieux — sur la base des confessions traditionnelles de Russie et la morale. Elle reçoit la bénédiction du patriarche Alexis II en 2007, et travaille en collaboration avec le ministère russe du Sport et du Tourisme.
Vityaz : Association de l'Union soviétique, précurseur de Pamyat, organisation ultra-nationaliste de Russie.

Aéronautique 

Vitiaz : Premier avion quadrimoteur du monde conçu par Igor Ivanovitch Sikorsky au printemps de 1913;
Vitiaz : Groupe d'avions de voltige aérienne des Forces aériennes russes, créé le  ;

Linguistique 

Vityaz : Groupe de langues austronésiennes parlées  dans l'ensemble des îles de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique et quelques contrées du continent de l'Asie.

Notes et références

Sources